Angulo es el apellido de varias personas:

Como primer apellido 
Francisco Angulo (desambiguación)

Manuel Angulo Sepúlveda, maestro de música español.
Diego Angulo Íñiguez, historiador del arte español.
Alberto Angulo, baloncestista español.
Lucio Angulo, baloncestista español, hermano del anterior.
Fernando Angulo, baloncestista español.
María Betiana Angulo, botánica argentina.
Miguel Ángel Angulo, futbolista español.
Igor Angulo, futbolista español.
Gregorio Angulo, político español de ideología socialista.
Juan Antonio Gómez-Angulo, político español.
Pedro Angulo, misionero español del siglo XVI.
Santiago de Angulo Ortiz de Traspeña, hacendista y político español.

Hermanos Angulo, próceres de la Independencia del Perú.
Eloísa Angulo, cantante peruana de música criolla.
Roberto Angulo Álvarez, político peruano.

Alfredo Angulo López, boxeador profesional mexicano.
Augusto César Leal Angulo, químico y político mexicano.
Melquiades Angulo, político e ingeniero mexicano.
Joaquín Angulo, político y abogado mexicano.
Carlos Angulo Parra, político y abogado mexicano.
Cintia Angulo Leseigneur, empresaria mexicana.
Marco Angulo, futbolista mexicano.

Carlos Angulo, futbolista ecuatoriano.
Vinicio Angulo, futbolista ecuatoriano.
Julio Angulo, futbolista ecuatoriano.
Daniel Angulo, futbolista ecuatoriano.
Gilbert Angulo, futbolista ecuatoriano.
Brayan Angulo Tenorio, futbolista ecuatoriano.

Diego Euclides de Angulo Lemos, militar y político colombiano.
Juan Camilo Angulo, futbolista colombiano.
Jefferson Angulo, futbolista colombiano.
Yilmar Angulo, futbolista colombiano.
Olga Lucía De Angulo, nadadora colombiana.
Felipe Angulo, político y abogado colombiano.
Brayan Angulo Mosquera, futbolista colombiano.
Brayan Edison Angulo, futbolista colombiano.
Brayan Angulo, futbolista colombiano.
Einar Angulo, exfutbolista y entrenador de fútbol colombiano.

Pedro Angulo Novoa, marinero chileno.

Marvin Angulo, futbolista costarricense.

Luis Alberto Angulo, poeta, articulista, editor literario

Gilbert de Angulo, uno de los caballeros cambro-normandos reclutados por Richard FitzGilbert de Clare

Guillermo Potoy Angulo, político nicaragüense.

Enrique Angulo Castro, escultor cubano.

Como segundo apellido

Roberto Borge Angulo, político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
Augusto César Leal Angulo, químico y político mexicano.
Dolores Manuell-Gómez Angulo, política mexicana.
Luis Carlos Ruano Angulo, almirante mexicano.

Guillermo Billinghurst Angulo, político, empresario y periodista peruano.
Mario Peña Angulo, economista y congresista peruano.
Luis Felipe Villarán Angulo, jurista, magistrado, catedrático universitario y político peruano.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, empresario colombiano.
Tomás García Angulo, odontólogo y cirujano oral y maxilofacial colombiano.

Juan Antonio Ignacio Fernández Peña y Angulo, sacerdote venezolano.
José de la Trinidad Valera Angulo, obispo venezolano.

José Paúl y Angulo, político y escritor español.
Sancho Fernández de Angulo y Sandoval, político y militar español.
Manuel de Mollinedo y Angulo, clérigo español, obispo del Cuzco y gran patrón de las artes.
Antonio Fernández del Campo y Angulo, religioso español, prior de La Coruña, colegial mayor del rey Carlos II en Alcalá de Henares, inquisidor de Toledo, obispo de Tuy, de Coria y de Jaén.
Eduardo Marquina Angulo, periodista, poeta, novelista y dramaturgo español.
Yolanda Barcina Angulo, política española, y actualmente la Presidenta del Gobierno de Navarra.
Julia Sáez Angulo, escritora, periodista y crítica de arte española.
Antonio Jesús Regal Angulo, es un futbolista español.

Otros 
Estadio Alfredo Díaz Angulo,  estadio de fútbol mexicano.
Condado de Casa Angulo,  título nobiliario español.
Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, zona empresarial de la ciudad de Bogotá.
5° Angulo, banda colombiana de rock pop fusion.